Darren Mattocks (1990-), footballeur international jamaïcain 
 George Mattocks (1734/1735-1804), ténor anglais, acteur et directeur de théâtre
 Isabella Mattocks (1746-1826), actrice et chanteuse

Voir aussi
Mattock